

Jeux
 Tír na nÓg est un jeu vidéo datant de 1980.
 Tir Na Nog est la capitale du Royaume d'Hibernia dans le MMORPG Dark Age of Camelot
 Tir Na nOg est le nom de l'ancienne Irlande dans le Jeu de rôle sur table Shadowrun

Musique
 Tír na nÓg est le nom d'un groupe irlandais du début des années 1970. C'est également le nom de leur premier album et d'une chanson de cet album.
 Tir Na Nog (chanson, Van Morrison) est une chanson de l'auteur compositeur nord-irlandais Van Morrison sur l'album No Guru, No Method, No Teacher, commercialisé en 1986.

Télévision
 Les Chevaliers de Tir Na Nog (Mystic Knights of Tir Na Nog) est une série télévisée américano-irlandaise créée par Saban Entertainment.
Tir Na nOg a été détourné en Tirnanoc dans la série télévisée Carnival Row

Mythologie
 Tír na nÓg est un des « autres mondes » dans la mythologie celtique irlandaise.

Bande dessinée
 Tír na nÓg est un cycle de fantasy urbaine scénarisé par Fabrice Colin et dessiné par Elvire De Cock, paru aux Humanoïdes associés.

Autres 
 Le Tír na nÓg est un pub irlandais situé dans la rue de Siam à Brest, dans le Finistère.